A Zlatno településnév jelentései:

Kisaranyos szlovákiai község szlovák neve az Aranyosmaróti járásban
Zlatnó (Zlatnótelep) szlovákiai község szlovák neve a Poltári járásban
Zlatnó, Nándorvölgy szlovákiai község részének szlovák neve a Breznóbányai járásban